Ванденко — фамилия. Известные носители:

 Ванденко, Леонид Степанович (род. 1913) — советский государственный и партийный деятель
 Ванденко, Андрей Евгеньевич (род. 1959) — видный российский печатный и теле-журналист